Шавлов: фамилия и топоним.

 Шавлов, Артур Леонард (англ. Arthur Leonard Schawlow; 1921—1999) — американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Шавлов () — деревня в Великоавтюковском сельсовете Калинковичского района Гомельской области Беларуси.

См. также 
 Шавла
 Шавлак
 Шавлово